Аннёй — самая северная коммуна в фюльке Нурланн, Норвегия, относится к архипелагу Вестеролен. Крупнейший остров коммуны — Аннёйа. Административный центр коммуны — город Анденес.

Коммуна Аннёй была образована 1 января 1964 года после слияния коммун Анденес, Бьёрнскинн и Дверберг. В настоящее время Анденес является процветающей рыболовецкой деревней, привлекающей ряд туристов каждый год.

Общая информация

Название 

Древненорвежским названием региона было Andarøy. Первая часть названия — родительный падеж названия острова Ömd, окончание — слово Øy, которое означает «остров».

Герб 

Нынешний герб был принят 7 января 1983 года. На гербе изображена волна, как символ того, что коммуна расположена на берегу моря и рыбная ловля имеет важное значение для коммуны.

История 

Деревня Анденес являлась крупной рыболовецкой деревней начиная с Железного века и в настоящее время является местом рыбного сафари (наблюдение за китами), где можно увидеть кашалотов, которые мигрируют сюда летом.

География 

Коммуна Аннёй простирается через острова Аннёя (самый северный остров архипелага Вестеролен) и Хиннёя (крупнейший и самый заселенный остров Норвегии). В состав коммуны такжы входят маленькие шхеры, такие как Блейксёя, Комма и Ставаёан.
Средняя часть острова состоит из маршей, в которых растет полярная морошка. Остров так же является единственным местом Континентальной Норвегии где обнаружен уголь и окаменелости динозавров. В заповеднике Форфьорддален на острове Хинная растут старейшие сосны Скандинавии, некоторые из них старше 700 лет.

Наблюдение за птицами 

Расположенная на дальнем север на территории известной как Вестеролен, коммуна Аннёй состоит из обширных территорий маршевых болот и высоких горных пиков. Побережье известно своими защищенными бухтами с белыми песчаными берегами. На данной территории проживает большое количество птиц и здесь находятся хорошие места для наблюдения за птицами, такие как заповедники Форфьорддален и Скогволл, защищенные Рамсарской конвенцией.

Птичий утёс на Блейксёе, за пределами деревни Блейк, на котором проживает большое количество морских птиц, в том числе тупиков, является очень красивым местом на побережье северной части коммуны Аннёй.

Транспорт 

Туристический паром Хуртигрютен совершает остановку в деревне Рисёюхамн. Аэропорт Аннёйя обслуживается авиалиниями "Видерёй". На протяжении лета Анденес имеет паромное сообщение со столицей острова Сенья, деревней Грюллефьорд. На машине можно добраться в Аннёй по Маршруту 82, двигаясь на север из коммуны Сортланн.

Войска 

Авиационная база Аннёйя расположена рядом с Анденесом. В ней базируется 333 эскадрилья ВВС Норвегии и береговые патрульные самолеты Lockheed P-3 Orion.

Ракетный полигон Аннёйя являющийся местом запуска метеорологических ракет, расположен на несколько километров южнее Анденеса.

Примечания